Filip Zylber (1960-), aktor, reżyser
 Jan Zylber (1936-1997), przedsiębiorca, muzyk, poseł
 Mieczysław Zylber (1896-1967), oficer Wojska Polskiego